LNE est un sigle désignant :
 Le Laboratoire national de métrologie et d'essais (Paris, France)
 Le code AITA (Association internationale du transport aérien, en anglais International Air Transport Association ou IATA) pour Londrore, Vanuatu
 La Nouvelle Édition, une émission sur Canal +